Козарево:

 Козарево — село в Болгарии.
 Козарево — деревня в Волховском районе Ленинградской области России.